

Patronyme
 Alban Guillemois, est un réalisateur, scénariste et dessinateur français de films d'animation.
 Romain Guillemois, (1991- ), est un coureur cycliste français.
Homonymie
Homonymie de patronyme